Katzbach ist der Name geographischer Objekte

Orte:
 Katzbach (Cham), Kirchdorf von Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Katzbach (Reichertsheim), Einöde der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Katzbach (Rott am Inn), Dorf der Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Katzbach (Waldmünchen), Dorf der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Katzbach (Gemeinde Krenglbach), Ortschaft von Krenglbach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Katzbach (Linz), Stadtteil und Katastralgemeinde von Linz, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Katzbachbahn, Bahnstrecke zwischen Bruchsal und Hilsbach in Baden-Württemberg
 Turmhügel Katzbach, abgegangene Burg bei dem Ortsteil Katzbach der Stadt Waldmünchen
 Katzbach, Deckname des KZ-Außenlagers Frankfurt am Main des KZ Natzweiler-Struthof

Gewässer:
 Katzbach (Aa), rechter Zufluss der Aa (zur Nethe) in Herste, Stadt Bad Driburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Katzbach (Agger) oder Katzenbach, rechter Zufluss der Agger in Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Katzbach (Diesenleitenbach), linker Zufluss des hier Urfahrer Sammelgerinne genannten Diesenleitenbachs bei Katzbach, Stadt Linz, Oberösterreich
 Katzbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Marsbach, Markt Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Katzbach (Eder), rechter Zufluss der Eder (zur Eggel) in Großeneder, Stadt Borgentreich, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Katzbach (Funne), rechter Zufluss der Funne bei Südkirchen, Gemeinde Nordkirchen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Katzbach (Holzhäuselner Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Holzhäuselner Bach (zur Bina) von Scheuering bis Holzhäuseln, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Katzbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Sendling, Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Katzbach (Königsberg), ehemaliger Abfluss des Schlossteichs zum Pregel in Königsberg, ehemaliges Ostpreußen
 Katzbach (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs nach Stettfeld, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Katzbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll bei St. Johann, Ortsgemeinde Sankt Thomas, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Katzbach, deutscher Name der Kaczawa, linker Zufluss der Oder bei Prochowice (deutsch Parchwitz), Powiat Legnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Katzbach (Rammbach), linker Zufluss des Rammbachs nach Hohenheide, Stadt Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Katzbach (Regen), rechter Zufluss des Regens bei Katzbach, Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Katzbach (Salbach), rechter Zufluss des Salbachs (zum Köllerbach) in Obersalbach-Kurhof, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Katzbach (Sallabach), linker Zufluss des Sallabachs (zum Gradnerbach) am Wirtshaus Katzbachbrücke nach Salla, Markt Maria Lankowitz, Neuirk Voitsberg, Steiermark
 Katzbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach bei Willhof, Gemeinde Altendorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Katzbach, auch Gröhebach, deutsche Namen des Koci Potok/Kočičí potok, rechter Zufluss der Witka in Polen/Tschechien, bei Niedów, Zgorzelec, Woiwodschaft Niederschlesien

Katzbach steht außerdem für:
 Schlacht an der Katzbach am 26. August 1813, Sieg der Preußen über die Franzosen in Schlesien

Siehe auch:
 Katzelbach
 Katzenbach
 Katzgraben
 Oberkatzbach
 Unterkatzbach